Francesco Tanasi – fotografo italiano
 Francesco Tanasi – giurista italiano
 Franck Tanasi – ex calciatore francese